Кнежевац може бити:

 Кнежевац (Кнић), насељено место у општини Кнић, Република Србија
 Кнежевац (Сјеница), насељено место у општини Сјеница, Република Србија
 Кнежевац (Чаглин), насељено место у општини Чаглин, Република Хрватска
 Кнежевац (Београд), део Раковице, град Београд

или: 

 Нови Кнежевац
 Општина Нови Кнежевац